Салоглы () — посёлок в Салоглинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
До 1966 года поселок именовался посёлком при ж/д станции Салоглы (такое название дано по близлежащей горе), а позже по ней дано название посёлку.

История 
Согласно административному делению 1961 года посёлок Салоглы входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в конце 1960-х передан в состав Кечвеллинского сельсовета.

24 апреля 1990 года посёлок передан в состав новообразованного Акстафинского района. 25 мая 1991 года был организован Салоглинский сельский совет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Салоглинского административно-территориального округа был учрежден Салоглинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Салоглы расположены на берегу реки Курудере.

Посёлок находится в 25 км от райцентра Акстафа и в 469 км от Баку. В селе расположена железнодорожная станция — Союкбулак.

Посёлок находится на высоте 241 метр над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагалась крупная военная часть и военный склад, при выводе войск в 1991 году большая часть боеприпасов была уничтожена.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, детский ясли-сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района